Kusch (auch Chus geschrieben, französisch Koush und englisch Cush) steht für:
 Nubien, altägyptischer Landesname 
 Reich von Kusch, altägyptischer Landesname
 Kusch (Syrien), altägyptischer Name einer Region in Syrien-Palästina
 Kusch (Bibel), Land der Kuschiter, die Nachkommen des Kusch, des Enkels Noachs
 Kusch Yachts, Designer und Hersteller von Luxus- und Mega-Yachten

Personen:
 Kusch, Pseudonym von Kurt Schulzke (1950–2017), deutscher Maler und Musiker

 Carsten Kusch (* 1967), deutscher Wasserballspieler
 Erich B. Kusch (1930–2010), deutscher Journalist
 Eva Kusch (* um 1884; † nach 1924), deutsche Zeichnerin und Malerin
 Heinrich Kusch (* 1948), österreichischer Prähistoriker, Höhlenforscher und Buchautor
 Marius Kusch (* 1993), deutscher Schwimmer
 Martin Kusch (* 1959), deutsch-englischer Philosoph und Soziologe
 Oliver Kusch (* 1967), deutscher Mediziner und Politiker (SPD)
 Oskar Kusch (1918–1944), deutscher U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg
 Petra Kusch-Lück (* 1948), deutsche Moderatorin, Entertainerin, Sängerin
 Polykarp Kusch (1911–1993), deutsch-amerikanischer Physiker
 Roger Kusch (* 1954), deutscher Politiker und ehemaliger Hamburger Senator
 Uli Kusch (* 1967), deutscher Schlagzeuger
 Walter Kusch (* 1954), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Kusche
 Kush
 Kusz
 Kus